Video Electronics Standards Association, VESA — ассоциация стандартизации видеоэлектроники, основанная в 1989 году компанией NEC Home Electronics и восемью другими производителями видеоадаптеров. Первоначальной задачей ставилось создание стандарта SVGA (800x600 пикселей) для видеодисплеев. После этого VESA продолжила создавать стандарты, в основном относящиеся к функционированию видео периферии в IBM-совместимых компьютерах.

Некоторые стандарты, созданные VESA 
 VESA DDC — цифровая шина (I²C) для обмена служебными данными между монитором и видеокартой; присутствует даже в мониторах, выпущенных в конце XX века
 VESA Feature connector — разъём устаревшей 8-битной шины для связи между видеокартой и какой-либо картой расширения
 VESA Digital Flat Panel (DFP) — цифровой интерфейс для плоских дисплеев
 VESA Local Bus (VLB) — шина для видеоадаптеров и мультиконтроллеров
 VESA BIOS Extensions (VBE) — расширения для BIOS, использовавшиеся для поддержки дополнительных видеорежимов (более высокие разрешения и глубины цвета)
 VESA Enhanced Video Connector — устаревший стандарт для уменьшения количества кабелей между компьютерами
 Flat Display Mounting Interface (FDMI) — крепления для дисплеев с плоским экраном
 Extended display identification data (EDID) — стандарт формата данных VESA, который передаёт базовую информацию о подключенном мониторе и его возможностях
 VESA Display Power Management Signaling (DPMS) — управление питанием монитора с помощью сигналов. Позволяет опрашивать мониторы о поддерживаемых типах энергосберегающих режимов
 DisplayPort — интерфейс для соединения аудио- и видеоаппаратуры, начальная версия стандарта была принята в 2006 году

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт VESA
 Страница со стандартами VESA

Организации по стандартизации в США
Стандарты компьютерных дисплеев